Се́верск имеет значения:

 Северск — город в Томской области России.
 Северск — соответствующее ЗАТО в Томской области
 Северск — город в Донецкой области Украины.

См. также 
 Новгород-Северский (Новгород-Северск) — город в Черниговской области Украины
 Северская земля — историческая область на территории Украины
 Северская (значения)
 Северский